Hrvatska:
 Bijelo Brdo (Erdut), naselje u općini Erdut
 NK BSK Bijelo Brdo, nogometni klub iz ovog naselja
 Erdutski brijeg, brijeg ili visoravan u istočnom dijelu Hrvatske, oko 20 km istočno od Osijeka

BiH:
 Bijelo Brdo (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Bijelo Brdo (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo